Dit is een lijst van planetoïden 111301-111400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 111301 - || 2001 XC57 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111302 - || 2001 XK58 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111303 - || 2001 XT58 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111304 - || 2001 XC60 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111305 - || 2001 XB61 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111306 - || 2001 XW61 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111307 - || 2001 XH63 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111308 - || 2001 XT64 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111309 - || 2001 XY65 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111310 - || 2001 XM67 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111311 - || 2001 XK68 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111312 - || 2001 XT68 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111313 - || 2001 XC69 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111314 - || 2001 XE73 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111315 - || 2001 XZ73 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111316 - || 2001 XJ74 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111317 - || 2001 XZ74 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111318 - || 2001 XH75 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111319 - || 2001 XQ75 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111320 - || 2001 XW75 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111321 - || 2001 XS76 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111322 - || 2001 XT76 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111323 - || 2001 XS77 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111324 - || 2001 XU79 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111325 - || 2001 XX79 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111326 - || 2001 XJ81 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111327 - || 2001 XP84 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111328 - || 2001 XZ85 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111329 - || 2001 XW87 || 14 december 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111330 - || 2001 XX87 || 14 december 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111331 - || 2001 XV88 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111332 - || 2001 XF89 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111333 - || 2001 XR90 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111334 - || 2001 XM93 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111335 - || 2001 XL94 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111336 - || 2001 XW94 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111337 - || 2001 XE95 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111338 - || 2001 XN95 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111339 - || 2001 XY95 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111340 - || 2001 XL96 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111341 - || 2001 XO96 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111342 - || 2001 XE97 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111343 - || 2001 XT98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111344 - || 2001 XS99 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111345 - || 2001 XC102 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111346 - || 2001 XS103 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111347 - || 2001 XL105 || 7 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111348 - || 2001 XD107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111349 - || 2001 XF107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111350 - || 2001 XW107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111351 - || 2001 XZ107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111352 - || 2001 XC109 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111353 - || 2001 XE109 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111354 - || 2001 XQ109 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111355 - || 2001 XF112 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111356 - || 2001 XY112 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111357 - || 2001 XB113 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111358 - || 2001 XQ114 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111359 - || 2001 XX114 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111360 - || 2001 XO120 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111361 - || 2001 XP120 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111362 - || 2001 XA121 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111363 - || 2001 XC126 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111364 - || 2001 XL126 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111365 - || 2001 XQ126 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111366 - || 2001 XM127 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111367 - || 2001 XU127 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111368 - || 2001 XR131 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111369 - || 2001 XF132 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111370 - || 2001 XH133 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111371 - || 2001 XY136 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111372 - || 2001 XA137 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111373 - || 2001 XV137 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111374 - || 2001 XS145 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111375 - || 2001 XQ147 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111376 - || 2001 XK148 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111377 - || 2001 XJ149 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111378 - || 2001 XT150 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111379 - || 2001 XX150 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111380 - || 2001 XB151 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111381 - || 2001 XP152 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111382 - || 2001 XN153 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111383 - || 2001 XN154 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111384 - || 2001 XA156 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111385 - || 2001 XW157 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111386 - || 2001 XM158 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111387 - || 2001 XY158 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111388 - || 2001 XF159 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111389 - || 2001 XM160 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111390 - || 2001 XS160 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111391 - || 2001 XW162 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111392 - || 2001 XL164 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111393 - || 2001 XY165 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111394 - || 2001 XQ167 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111395 - || 2001 XK168 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111396 - || 2001 XG169 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111397 - || 2001 XA171 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111398 - || 2001 XC171 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111399 - || 2001 XK173 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111400 - || 2001 XB175 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten